Захватович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Захватович, Кристина — польская актриса театра и кино, художник по костюмам, сценограф и режиссёр театра.
 Захватович, Ян (1900—1983) — польский архитектор и историк архитектуры, член Польской АН и Академии архитектуры в Париже.